Closed Curtain (Pardé) è un film del 2013 diretto da Jafar Panahi e Kambuzia Partovi.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film diretti da Jafar Panahi